Повстання Мау-Мау — повстання в Кенії в 1952—1960 рр.
 Мау-мау — картярська гра